Scalesi – abitanti di Capaccio Scalo
Scalesi – abitanti di La Scala (San Miniato)
Scalesi – abitanti di Scala (Italia)
Scalesi – abitanti di Scala Coeli